

События 

 Эдгар Ателинг подчиняется Вильгельму Завоевателю.
 2 февраля — вожди Саксонского восстания заключили мир с Генрихом IV.
 Восстание в Кёльне. Спасая жизнь, архиепископ Анно II был вынужден бежать из города.
 Изяслав Ярославич при дворе Генриха IV. Женитьба Ярополка Изяславича на Кинигунде, дочери Оттона I Веймарского, маркграфа Мейсена.
 Первое упоминание города Торопец (Тверская область) в письменных источниках.
 9 марта — Римский Папа Григорий VII отлучает от церкви всех вступивших в брак священников.
 В Византии против императора Михаила Дуки поднял мятеж , командир отряда наёмников.
 Омар Хайям был приглашён на службу к царскому двору, к могущественному султану Мелик-шаху в город Исфахан.
 Мятеж Кавурда. Разгром его при Хамадане и казнь.
 Август 1074 — ноябрь 1077 — годы Дзёхо в Японии.
 Битва у Модьорода — венгерский король Шаламон потерпел поражение от Гезы и Ласло
 1074 — 1077 — Король Венгрии Геза I.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1074 году
 12 февраля — Конрад, король Италии.
 Ранульф ле Мешен
 Матильда Хантингдонская
 Замахшари
 Вильгельм, граф де Мортен

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1074 году
 Отакар I (маркграф Штирии)
 3 мая — Феодосий Печерский, один из основателей и игумен Киево-Печерского монастыря с 1062, писатель.

См. также